Miasta w USA:
 Acme – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Whatcom
Gminy w USA:
 Acme (ang. Acme Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Grand Traverse
 Acme (ang. Acme Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Hettinger
Inne
 Acme – edytor tekstu
 Acme Corporation – firma w filmach animowanych Zwariowane melodie
 Automatic Certificate Management Environment – protokół komunikacyjny